Памятник Преображенскому П.И.  — достопримечательность Перми. Памятник посвящен — ученому-геологу и профессору пермского классического университета Павлу Ивановичу Преображенскому, который открыл пермскую нефть и Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей.

Фигура учёного-первооткрывателя сделана из бронзы с платиной на поверхности. Её высота составляет 2,5 м. Сам памятник без постамента весит 1,5 тонны. Гранит для постамента взят с месторождения «Сопка Бунтина» Ленинградской области. Скульптура «врезана» в склон газона на одной из центральных улиц города Перми — улице Ленина.

Автор скульптуры — пермский скульптор А. А. Матвеев.

С идеей установки памятника в центре города выступил Пермский государственный национального исследовательский университет (ПГНИУ).

Памятник открыт 18 октября 2019 года. Открытие приурочено к 90-летию пермской нефти.

Примечания 
Преображенский, Павел Иванович

Ссылки 
 Сайт Губернатора и Правительства Пермского края 
  

Преображенскому